Bogenšperk  je lahko:
 Grad Bogenšperk
 Bogenšperk, Šmartno pri Litiji